De plaats Wildervank, onderdeel van de gemeente Veendam, kent 35 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook
 Lijst van rijksmonumenten in Wildervank
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Veendam

Cultuur in Veendam
Wildervank